In der Hitze der Nacht bezeichnet:

 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1967, siehe In der Hitze der Nacht (Film)
 eine auf dem Film basierende US-amerikanische Krimiserie aus den Jahren 1988 bis 1994, siehe In der Hitze der Nacht (Fernsehserie)

Siehe auch:

 In the Heat of the Night